Le nom propre Avesnes  notamment porté par :

Toponymes 
 Avesnes, commune française du Pas-de-Calais (arrondissement de Montreuil).
 Avesnes, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Vron.

Personnes 
 La maison d'Avesnes est une famille princière.

Voir aussi
 Avesnes-Chaussoy, commune française de la Somme.
 Avesnes-en-Bray, commune française de la Seine-Maritime.
 Avesnes-en-Saosnois, commune française de la Sarthe.
 Avesnes-en-Val, commune française de la Seine-Maritime
 Avesnes-le-Comte, commune française du Pas-de-Calais (arrondissement d'Arras, canton d'Avesnes-le-Comte).
 Avesnes-les-Aubert, commune française du Nord (arrondissement de Cambrai).
 Avesnes-lès-Bapaume, commune française du Pas-de-Calais (arrondissement d'Arras, canton de Bapaume).
 Avesnes-le-Sec, commune française du Nord (arrondissement de Valenciennes).
 Avesnes-sur-Helpe, commune française du Nord (arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe).

Élément de toponymes 
 Avennes (en wallon Avene), section de la commune belge de Braives en Région wallonne, province de Liège, Belgique.
 Haute-Avesnes, commune française du Pas-de-Calais
 Les Hautes Avesnes, un lieu-dit de la Seine-Maritime sur la commune française de la Feuillie
 Haravesnes, commune française du Pas-de-Calais
 Bouchavesnes-Bergen, commune française de la Somme

Homonymie de toponyme